Епархия Кэмдена () — епархия Римско-Католической церкви в городе Кэмден, США. Епархия Кэмдена входит в митрополию Ньюарка. Кафедральным собором епархии Кэмдена является собор Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии.

История 
9 декабря 1937 года Римский папа Пий XI издал буллу «Ad maius animarum», которой учредил епархию Кэмдена, выделив её из епархии Трентона.

Ординарии епархии 
 епископ Bartholomew Joseph Eustace (16.12.1937 — 11.12.1956);
 епископ Justin Joseph McCarthy (27.01.1957 — 26.12.1959);
 епископ Celestine Joseph Damiano (24.01.1960 — 2.10.1967);
 епископ George Henry Guilfoyle (2.01.1968 — 13.05.1989);
 епископ James Thomas McHugh (13.05.1989 — 7.12.1998);
 епископ Nicholas Anthony DiMarzio (7.06.1999 — 1.08.1999) — назначен епископом Бруклина;
 епископ Joseph Anthony Galante (23.03.2004 — 8.01.2013);
 епископ Dennis Joseph Sullivan (8.01.2013 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Булла Ad maius animarum, AAS 30 (1938), стр. 252

Ссылки 
 Официальный сайт епархии 
  Информация 

Католические епархии США
Религия в Нью-Джерси